Achim von Arnim was de naam van:
 Een Duits schrijver: zie Achim von Arnim (schrijver)
 Een Duits militair en geleerde: zie Achim von Arnim (SA-generaal)